Bjerregaard ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Bjerregaard (1916–1982), dänischer Fußballtrainer 
 Carsten Bjerregaard (* 1970), österreichischer Fußballspieler
 Helle Bjerregaard (* 1968), dänische Fußballspielerin
 Henrik Anker Bjerregaard (1792–1842), norwegischer Jurist und Dichter
 Jørn Bjerregaard (* 1943), ehemaliger dänischer Fußballspieler und -trainer
 Niels Bjerregaard (* 1970), dänischer Basketballspieler
 Ritt Bjerregaard (1941–2023), dänische Politikerin
 Stine Bjerregaard (* 1986), dänische Schauspielerin

Bjerregård steht für:
 Bjerregård, Ferienhausgebiet in der Gemeinde Ringkøbing-Skjern, Dänemark